Agios Ioannis (von griechisch Άγιος Ιωάννης St. Johannes) ist der Name folgender geographischen Objekte in Griechenland:

Gemeindebezirke:
 Agios Ioannis Rendis in der Gemeinde Nikea-Agios Ioannis Rendis, Region Attika

Ortsgemeinschaften:
 Agios Ioannis (Zitsa) im Gemeindebezirk Pasaronas, Gemeinde Zitsa, Region Epirus
 Agios Ioannis (Almyros) im Gemeindebezirk Sourpi, Gemeinde Almyros, Region Thessalien
 Agios Ioannis (Korfu) im Gemeindebezirk Parelii, Gemeinde Korfu, Region Ionische Inseln
 Agios Ioannis (Pyrgos) im Gemeindebezirk Pyrgos, Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Agios Ioannis (Gortynia) im Gemeindebezirk Irea, Gemeinde Gortynia, Region Peloponnes
 Agios Ioannis (Korinthos) im Gemeindebezirk Saronikos, Gemeinde Korinthos, Region Peloponnes
 Agios Ioannis (Ierapetra) im Gemeindebezirk Ierapetra, Gemeinde Ierapetra, Region Kreta
 Agios Ioannis (Agios Vasilios) im Gemeindebezirk Finikas, Gemeinde Agios Vasilios, Region Kreta
 Agios Ioannis (Amari) im Gemeindebezirk Kourites, Gemeinde Amari, Region Kreta
 Agios Ioannis (Mylopotamos) im Gemeindebezirk Kouloukonas, Gemeinde Mylopotamos, Region Kreta
 Agios Ioannis (Sfakia) in der Gemeinde Sfakia, Region Kreta
 Agios Ioannis Epidavrou Limiras im Gemeindebezirk Monemvasia, Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes
 Agios Ioannis Lakedemonos im Gemeindebezirk Mystras, Gemeinde Sparti, Region Peloponnes

Dörfer:
 Agios Ioannis (Serres) im Gemeindebezirk Serres, Gemeinde Serres, Region Zentralmakedonien
 Agios Ioannis (Georgios Karaiskakis) im Gemeindebezirk Iraklia, Gemeinde Georgios Karaiskakis, Region Epirus
 Agios Ioannis (Almyros) im Gemeindebezirk Almyros, Gemeinde Almyros, Region Thessalien
 Agios Ioannis (Volos) im Gemeindebezirk Portaria, Gemeinde Volos, Region Thessalien
 Agios Ioannis (Mouresi) im Gemeindebezirk Mouresi, Gemeinde Zagora-Mouresi, Region Thessalien
 Agios Ioannis (Agios Dimitrios Piliou) im Gemeindebezirk Mouresi, Gemeinde Zagora-Mouresi, Region Thessalien
 Agios Ioannis (Pyli) im Gemeindebezirk Pyli, Gemeinde Pyli, Region Thessalien
 Agios Ioannis (Orchomenos) im Gemeindebezirk Akrefnia, Gemeinde Orchomenos, Region Mittelgriechenland
 Agios Ioannis (Kymi-Aliveri) im Gemeindebezirk Tyminei, Gemeinde Kymi-Aliveri, Region Mittelgriechenland
 Agios Ioannis (Agrafa) im Gemeindebezirk Aspropotamos, Gemeinde Agrafa, Region Mittelgriechenland
 Agios Ioannis (Esperies) im Gemeindebezirk Esperies, Gemeinde Korfu, Region Ionische Inseln
 Agios Ioannis (Melitia) im Gemeindebezirk Melitia, Gemeinde Korfu, Region Ionische Inseln
 Agios Ioannis (Zakynthos) im Gemeindebezirk Zakynthos, Gemeinde Zakynthos, Region Ionische Inseln
 Agios Ioannis (Ithaka) in der Gemeinde Ithaka, Region Ionische Inseln
 Agios Ioannis (Egialia) im Gemeindebezirk Egio, Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Agios Ioannis (Patras) im Gemeindebezirk Patras, Gemeinde Patras, Region Westgriechenland
 Agios Ioannis (Agrinio) im Gemeindebezirk Agrinio, Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland
 Agios Ioannis (Paravola) im Gemeindebezirk Paravola, Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland
 Agios Ioannis (Thermo) in der Gemeinde Thermo, Region Westgriechenland
 Agios Ioannis (Ilida) im Gemeindebezirk Amaliada, Gemeinde Ilida, Region Westgriechenland
 Agios Ioannis (Voria Kynouria) in der Gemeinde Voria Kynouria, Region Peloponnes
 Agios Ioannis (Ermionida) im Gemeindebezirk Kranidi, Gemeinde Ermionida, Region Peloponnes
 Agios Ioannis (Zarakas) im Gemeindebezirk Zarakas, Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes
 Agios Ioannis Theologos im Gemeindebezirk Inoundas, Gemeinde Sparti, Region Peloponnes
 Agios Ioannis (Kalamata) im Gemeindebezirk Kalamata, Gemeinde Kalamata, Region Peloponnes
 Agios Ioannis (Pylos-Nestoras) im Gemeindebezirk Koroni, Gemeinde Pylos-Nestoras, Region Peloponnes
 Agios Ioannis (Lavrio) im Gemeindebezirk Lavrio, Gemeinde Lavrio, Region Attika
 Agios Ioannis (Marathonas) im Gemeindebezirk Varnavas, Gemeinde Marathonas, Region Attika
 Agios Ioannis (Spata-Artemida) im Gemeindebezirk Spata-Loutsa, Gemeinde Spata-Artemida, Region Attika
 Agios Ioannis (Limnos) in der Gemeinde Limnos, Region Nördliche Ägäis
 Agios Ioannis (Chios) in der Gemeinde Chios, Region Nördliche Ägäis
 Agios Ioannis (Andros) in der Gemeinde Andros, Region Südliche Ägäis
 Agios Ioannis (Serifos) in der Gemeinde Serifos, Region Südliche Ägäis
 Agios Ioannis (Paros) in der Gemeinde Paros, Region Südliche Ägäis
 Agios Ioannis (Viannos) in der Gemeinde Viannos, Region Kreta
 Agios Ioannis (Gortyna) im Gemeindebezirk Kofinas, Gemeinde Gortyna, Region Kreta
 Agios Ioannis (Iraklio) im Gemeindebezirk Nea Alikarnassos, Gemeinde Iraklio, Region Kreta
 Agios Ioannis (Festos) im Gemeindebezirk Tymbaki, Gemeinde Festos, Region Kreta
 Agios Ioannis (Gouves) im Gemeindebezirk Gouves, Gemeinde Chersonisos, Region Kreta
 Agios Ioannis (Chersonisos) im Gemeindebezirk Chersonisos, Gemeinde Chersonisos, Region Kreta
 Agios Ioannis (Agios Nikolaos) im Gemeindebezirk Agios Nikolaos, Gemeinde Agios Nikolaos, Region Kreta
 Agios Ioannis Afiarti in der Gemeinde Karpathos, Region Südliche Ägäis
 Agios Ioannis Diakoftis in der Gemeinde Mykonos, Region Südliche Ägäis
 Agios Ioannis Prodromos (Panagia) im Gemeindebezirk Panagia, Gemeinde Aristotelis, Region Zentralmakedonien
 Agios Ioannis Thermastis in der Gemeinde Fourni Korseon, Region Nördliche Ägäis

Inseln:
 Agios Ioannis (Dorida) im Gemeindebezirk Tolofona, Gemeinde Dorida, Region Mittelgriechenland
 Agios Ioannis (Elaties) im Gemeindebezirk Elatia, Gemeinde Zakynthos, Region Ionische Inseln
 Agios Ioannis (Hydra) in der Gemeinde Hydra, Region Attika
 Agios Ioannis (Folegandros) in der Gemeinde Folegandros, Region Südliche Ägäis

Sonstiges:
 Bucht von Agios Ioannis, Bucht an der Küste des Ionischen Meeres 

Orte in Zypern:
 Agios Ioannis (Bezirk Limassol), Ort im Bezirk Limassol
 Agios Ioannis (Bezirk Paphos), Ort im Bezirk Paphos
 Agios Ioannis (Malountas), Ort im Bezirk Nikosia
 Agios Ioannis/Selemani, Ort im Bezirk Nikosia; in der Pufferzone zur Türkische Republik Nordzypern

Agios Ioannis steht für:
 Agios Ioannis, früherer Name der Saatli-Moschee in Ayvalık, Türkei
 Agios Ionannis Lampadistis (Kalopanagiotis), Kirche und Kloster in Kalopanagiotis, Zypern

Siehe auch:
 Agios Ioannis Prodromos